Artur Andreyevich Gachinski, né le  à Moscou (Russie), est un patineur artistique russe. Il est médaillé de bronze aux Championnats du monde de patinage artistique 2011 et médaillé d'argent aux Championnats d'Europe de patinage artistique 2012 à Sheffield.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique russe
Naissance en août 1993
Naissance à Moscou